Lown ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Lown  (1921–2021), US-amerikanischer Kardiologe
 Bert Lown (1903–1962), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Lown-Klassifikation in der Medizin
 Laun